Beleg van Medemblik (1296-1297) de West-Friezen belegeren Medemblik met kasteel voor circa een halfjaar, bij een stormloop overlijdt slotvoogd en verdediger van het kasteel Hugo van Assendelft, de overigen weten tot in 1297 stand te houden tot er een ontzettingsleger komt.
Beleg van Medemblik (1351) spil rond de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Beleg van Medemblik (1517) de stad wordt belegerd en geplunderd door de Arumer Zwarte Hoop van Pier Gerlofs Donia en Wijerd Jelckama.
Beleg van Medemblik (1572) de Geuzen nemen de stad in.
Beleg van Medemblik (1588) eveneens tijdens de Tachtigjarige Oorlog.